Kompakt: Total 2 или Total 2 — второй сборник, выпущенный кёльнским лейблом Kompakt 25 июля 2000 года на виниле и компакт-дисках. Представляет собой компиляцию ремиксов и композиций в стиле microhouse и minimal techno.

Список композиций 
Виниловое издание

 A1 Reinhard Voigt — «Zu Dicht Dran» (4:49)
 A2 Closer Musik — «Piraten» (7:49)
 B1 Michael Mayer — «Amanda» (6:49)
 B2 The Modernist — «Channel 28» (6:52)
 C1 Dettinger — «Lemon» (6:36)
 C2 Jonas Bering — «Storch» (5:24)
 C3 Sascha Funke — «Appearance Are Deceptive» (4:53)
 D1 Superpitcher — «Shadows» (7:11)
 D2 Jimmi Moon — «Lovelane» (5:26)

Треки А2 и С3 представлены только на виниле. Треки B1, C1 и D1 включены в CD-версию альбома в укороченном виде.

CD-издание

Примечания

Ссылки 

Альбомы Kompakt
Альбомы в стиле минимал-хаус